El momento de área puede referirse a:

 El primer momento de área, magnitud geométrica que se define para un área plana.
 El segundo momento de área, también denominado segundo momento de inercia o momento de inercia de área, es una propiedad geométrica de la sección transversal de elementos estructurales.